Primárně pojem označuje Getsemanskou zahradu. Má ale i další významy:

 Getsemany (časopis) – české katolické periodikum
 původní název magazínu ChristNet.cz